Skuta kan syfta på:

Skuta (fartyg) – mindre fartyg för trafik vid kusten eller i floder och kanaler
 Skúta, en bergstopp på Island